Limbourg-sur-la-Lahn ou Limburg an der Lahn est une ville allemande, chef-lieu (Kreisstadt) de l'arrondissement (Landkreis) de Limbourg-Weilbourg en Hesse.

Géographie

Situation géographique 
La ville est située au centre approximatif d'une cuvette entre le Taunus et le Westerwald dans le bassin de Limbourg. Grâce à son climat et à sa terre favorable, ce bassin est une région agricole très productive. Limbourg connaissait depuis le Moyen Âge un trafic de grande importance grâce à ses passages avantageux pour franchir la rivière Lahn.

Quartiers

Communes avoisinantes 
 Aull
 Beselich
 Brechen
 Diez
 Elz
 Gückingen 
 Hadamar
 Hahnstätten
 Holzheim
 Hünfelden 
 Runkel
 Villmar 

Les grandes villes les plus proches sont :
 Wetzlar
 Wiesbaden
 Coblence

Étymologie 
L'origine du nom Limburg pourrait avoir deux significations :
 La théorie la plus populaire mais la moins vraisemblable est que la ville tire son nom de Lindwurm, c'est-à-dire la « voivre » ou « vouivre ».
 Dans une seconde hypothèse, le nom proviendrait du mot gaulois linda, désignant l'eau. On peut le comprendre en rapport avec la rivière Lahn et le ruisseau Linter.

Histoire 

La localité de Limbourg est citée pour la première fois en 910 sous le nom de « Lintpurc » au moment où la fondation « Saint George » est construite. Elle a été construite autour du château fort nommé Lintpurc au . Le nom de Lintpurc vient du nom du ruisseau de Linter qui se déverse près du château dans la rivière Lahn (donc Lintpurc signifie « château fort du ruisseau de Linter »). Le château fort a été construit à l'époque des Mérovingiens pour protéger le gué sur la rivière Lahn situé près du ruisseau.
La ville a profité de sa position bien située. Pendant le Moyen Âge, elle s'est développée comme ville commerçante. Elle était un des arrêts sur la route commerciale nommé Via publica entre Cologne et Francfort. Le développement de la ville était fortement lié avec la fondation « Saint George » et surtout avec la cathédrale Saint-Georges siège du Diocèse de Limbourg. 

Limbourg est aujourd'hui, avec son centre historique presque complètement conservé et sa magnifique cathédrale, un but touristique de première classe. On peut admirer les maisons à colombage du  au . Pendant l'assainissement du centre historique, on a découvert une des plus vieilles maisons à colombage d'Allemagne. Il s'agit de la maison gothique « Römer 2-4-6 » qui fut construite en 1235. Le centre de la localité est classé monument historique.

Le , lors de la bataille de Limbourg, l'arrière-garde française du général Marceau arrête les troupes autrichiennes. La   de deuxième formation s'y distingue particulièrement. 

Une partie de la Brigade irlandaise a été recrutée au camp de prisonniers de guerre de Limbourg-sur-la-Lahn, par ou sous la direction de Roger Casement.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville abrite le Stalag XII.

Politique

Bourgmestre 
Depuis 1997, le bourgmestre est Martin Richard (CDU).

Jumelages 
La ville est jumelée à :

Économie 
 Vectus Verkehrsgesellschaft mbH est une société de transports ferroviaires régionaux.
 Mundipharma est un laboratoire de recherche pharmaceutique, comptant parmi les plus gros employeurs de la région.
 Tetra Pak est un des leaders mondiaux de l'emballage alimentaire.
 Blechwarenfabrik Limburg est une entreprise d'emballages métalliques fondée en 1872.
MOBA Mobile Automation AG est un nom bien établi dans l'automatisation mobile depuis plus de 48 ans.

Transports 
 Autoroute A3
 Gare de Train à grande vitesse ICE entre Cologne et Francfort (Ligne Cologne - Francfort).
 Gare principale du trafic régional (chemin de fer Main-Lahn, chemin de fer Unterwesterwald).

Sports 
Limbourg est célèbre pour son sport de haut niveau dans les domaines de l'aviron et du hockey sur gazon. Les clubs s'appellent :
 Limburger Club für Wassersport 1895/1907 e.V.
 Limburger Hockey Club

Théâtres 
 Cabaret "Thing e.V."

Galerie photo

Personnalités 
 Josef Eberz (1880-1962), peintre, né à Limbourg-sur-la-Lahn
 Tilemann Elhen von Wolfhagen (humaniste)
 Leo Sternberg (écrivain)
 Frederik Hetmann (écrivain)
 Walter Neuhäusser (architecte)
 Germar Rudolf (négateur d'holocauste)
 L'Ensemble Vocapella Limburg

Littérature 
 Eugen Stille, Limburg an der Lahn und seine Geschichte, Limburger Vereinsdruckerei, Selbstverlag E. Stille, Limburg/Kassel 1971
 Heinz Maibach, Dokumente zur Limburger Stadt- und Kreisgeschichte 1870-1945, Limburg 1992
 Heinz Maibach, Limburg an der Lahn in alten Ansichten, Siebte Auflage, Zaltbommel/Niederlande 1993
 Limburg im Fluss der Zeit. Schlaglichter aus 1100 Jahren Stadtgeschichte. Limburg 2010 (Beiträge zur Geschichte der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn 1)

Références

Liens externes 
 Site officiel
 
 
 

 
Ville en Hesse